

Persone 
Alberto Braglia – ginnasta olimpionico
Eriberto Braglia – calciatore
Giorgio Braglia – calciatore
Piero Braglia – allenatore di calcio
Renato Braglia – calciatore
Simone Braglia – calciatore

Sport 
Stadio Alberto Braglia – impianto sportivo di Modena

Geografia 

Braglia – frazione di Canelli in provincia di Asti